Velika nagrada San Marina 1988 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1988. Odvijala se je 1. maja 1988 na dirkališču Autodromo Enzo e Dino Ferrari v Imoli. Zmagal je Ayrton Senna, drugo mesto je osvojil Alain Prost, tretje pa že s krogom zaostanka za zmagovalcem Nelson Piquet. Senna je osvojil najboljši štartni položaj, Prost pa je postavil najhitrejši krog dirke.

Poročilo

Kvalifikacije
McLarna sta zasedla prvo vrsto, Ayrton Senna pred Alainom Prostom, v drugo vrsto sta se uvrstila Nelson Piquet in Alessandro Nannini, do desetega mesta pa so se zvrstili še Gerhard Berger, Riccardo Patrese, Eddie Cheever, Thierry Boutsen, Ivan Capelli in Michele Alboreto.

Dirka
Alboretu je v ogrevalnem krogu ugasnil motor, zato je moral štartati iz začelja štartne vrste. Ayrton Senna je na štartu povedel, medtem ko je Alain Prost zaradi težav z motorjem štartal slabo in padel na šesto mesto. Sicer se mu je kmalu uspelo prebiti nazaj na drugo mesto, vodilnega Senno mu ni uspelo povsem ujeti. Večino dirke je Brazilec držal razliko med šestimi in desetimi sekundami, le proti koncu dirke je dovolil Prostu, ki je v triinpetdesetem krogu postavil tudi najhitrejši krog dirke, da se mu je nekoliko približal, a to je bilo daleč premalo, da bi ga lahko resno ogrozil. Nekaj časa je tretje mesto držal Nigel Mansell, ki pa je v dvainštiridesetem krogu odstopil zaradi okvare motorja. Tretje mesto je tako že s krogom zaostanka za zmagovalcem osvojil Piquet z zelo malo goriva, za četrto mesto pa je večji del dirke potekal tesen boj v katerega so bili udeleženi Nannini, ki je padel na sedmo mesto po rahlem trčenju z Piquetom, Patrese, Berger in Boutsen, na koncu je četrto mesto osvojil Boutsen, peto Berger in šesto Nannini.

Dirka 

|-
! 1
| 12
|  Ayrton Senna
| McLaren-Honda
| 60
| 1:32:41,264
| 1
| 9
|-
! 2
| 11
|  Alain Prost
| McLaren-Honda
| 60
| + 2,334 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 1
|  Nelson Piquet
| Lotus-Honda
| 59
| +1 krog
| 3
| 4
|-
! 4
| 20
|  Thierry Boutsen
| Benetton-Ford
| 59
| +1 krog
| 8
| 3
|-
! 5
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 59
| +1 krog
| 5
| 2
|-
! 6
| 19
|  Alessandro Nannini
| Benetton-Ford
| 59
| +1 krog
| 4
| 1
|-
! 7
| 18
|  Eddie Cheever
| Arrows-Megatron
| 59
| +1 krog
| 7
|  
|-
! 8
| 2
|  Satoru Nakadžima
| Lotus-Honda
| 59
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 9
| 17
|  Derek Warwick
| Arrows-Megatron
| 58
| +2 kroga
| 14
|  
|-
! 10
| 14
|  Philippe Streiff
| AGS-Ford
| 58
| +2 kroga
| 13
|  
|-
! 11
| 24
|  Luis Perez-Sala
| Minardi-Ford
| 58
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 12
| 29
|  Yannick Dalmas
| Larrousse-Ford
| 58
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 13
| 6
|  Riccardo Patrese
| Williams-Judd
| 58
| +2 kroga
| 6
|  
|-
! 14
| 3
|  Jonathan Palmer
| Tyrrell-Ford
| 58
| +2 kroga
| 23
|  
|-
! 15
| 15
|  Maurício Gugelmin
| March-Judd
| 58
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 16
| 23
|  Adrián Campos
| Minardi-Ford
| 57
| +3 krogi
| 22
|  
|-
! 17
| 30
|  Philippe Alliot
| Larrousse-Ford
| 57
| +3 krogi
| 15
|  
|-
! 18
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 54
| Motor
| 10
|  
|-
! NC
| 33
|  Stefano Modena
| Euro Brun-Ford
| 52
| +8 krogov
| 26
|  
|-
! Ods
| 4
|  Julian Bailey
| Tyrrell-Ford
| 48
| Menjalnik
| 21
|  
|-
! Ods
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Judd
| 42
| Motor
| 11
|  
|-
! Ods
| 31
|  Gabriele Tarquini
| Coloni-Ford
| 40
| Dovod goriva
| 17
|  
|-
! Ods
| 36
|  Alex Caffi
| Dallara-Ford
| 38
| Menjalnik
| 24
|  
|-
! Ods
| 9
|  Piercarlo Ghinzani
| Zakspeed
| 36
| Menjalnik
| 25
|  
|-
! Ods
| 16
|  Ivan Capelli
| March-Judd
| 2
| Menjalnik
| 9
|  
|-
! Ods
| 22
|  Andrea de Cesaris
| Rial-Ford
| 1
| Vzmetenje
| 16
|  
|-
! DSQ
| 21
|  Nicola Larini
| Osella
|  
| Diskvalifikacija
| 
|  
|-
! DNQ
| 32
|  Oscar Larrauri
| Euro Brun-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 26
|  Stefan Johansson
| Ligier-Judd
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 25
|  René Arnoux
| Ligier-Judd
|  
| 
| 
|  
|}

Formula 1 sezona 1988
1988